Солонцовский — название населённых пунктов в России:

 Солонцовский — хутор, Алексеевский район Волгоградской области.
 Солонцовский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Солонцовский — хутор, Верхнедонской район Ростовской области.
 Солонцовский — хутор, Шолоховский район Ростовской области.
 Солонцовский — палеовулкан, Приморский край

См. также 
 Солонцовский сельсовет